До́кшицы () — город в Витебской области, на севере Белоруссии. Административный центр Докшицкого района. Расположен в 200 км от Витебска, в 12 км от железнодорожной станции Парафьяново на линии Молодечно — Полоцк, автомобильными дорогами соединен с Вилейкой, Глубоким, Лепелем, Бегомлем. В 1 км на запад от города находится исток реки Березина. Население — 6954 человек (на 1 января 2018 года).

История 
Первые сведения о городе найдены в грамоте великого князя Витовта (1407 г.), где упоминаются селяне-данники «doxyczahe». Данники из Докшиц передавались виленскому воеводу Войтеху Манивиду.

После реформы 1565—1566 гг. земли современного района вошли в состав Минского уезда. Конец XVI — начало XVII вв. стали временем значительных перемен в общественной жизни и усиления активности католической церкви. В связи с этим в 1608 году Станислав Кишка (в тот период владелец части Докшицкой земли) основал в Докшицах деревянный католический храм. В 1682 году Константин Владислав Пац основал в дер. Березино (Витебская область) монастырь бернардинцев. Существовала также православная церковь.

В начале 1793 года, после (2-го раздела) Речи Посполитой Докшицкая земля оказалась в составе Российской империи. Вместо воеводств была образована Минская губерния с рядом уездов, среди которых в мае 1793 года появился и Докшицкий уезд. В 1795 году Докшицы получили статус города, а с 21 января 1796 года — герб, однако в 1797 году территория уезда была поделена между соседними Борисовским и Вилейским уездами, а город вновь стал местечком.

Во время Отечественной войны 1812 года Докшицы были заняты французскими войсками, разграблены и частично сожжены.

К середине XIX века в городе было 2 завода: винокурный и медоварный. После отмены крепостного права в районе появились 3 винокурные, пивоварный, сахарный заводы (малые винокурни для местных нужд). Во многих поместьях были построены мельницы — водные и ветряные. Два раза в год в Докшицах проходили ярмарки. В 1858 году в городе проживало 1584 человека. В 1897 году население города составляло 4573 человека, в том числе евреи — 2814, белорусы — 1383, русские — 236, татары — 68, поляки — 57.

В 1918−1939 годах — в составе Польши. В результате присоединения Западной Белоруссии к СССР Докшицы вошли в состав вновь образованной Вилейской области БССР. В декабре 1939 года — январе 1940 года рядом с Бегомльским районом был образован Докшицкий район. В декабре 1940 года состоялись первые выборы в Докшицкий районный Совет депутатов.

Во время Великой Отечественной войны Докшицы находились под немецкой оккупацией.

В результате проведения операции «Багратион» (Белорусская операция) город был освобожден. Командир отделения взвода разведки 935-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии Иргаш Досмухаметов в числе первых из полка преодолел реку Западная Двина у села Гнездиловичи (Шумилинский район Витебской области). Был ранен, однако в составе группы солдат участвовал в захвате моста. Затем солдаты проникли в город Докшицы, где пленили двух гитлеровцев. В этом же районе обнаружили и ликвидировали вражескую засаду.

Население 

В 2017 году в Докшицах родилось 87 и умерло 77 человек. Коэффициент рождаемости — 12,6 на 1000 человек (средний показатель по району — 10,9, по Витебской области — 9,6, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 11,2 на 1000 человек (средний показатель по району — 21,2, по Витебской области — 14,4, по Республике Беларусь — 12,6). По уровню рождаемости Докшицы занимают второе место среди районных центров Витебской области после Шумилино.

Экономика 
В городе работают следующие предприятия:

 Филиал Докшицкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»
 Филиал «Докшицкое дорожное ремонтно-строительное управление № 180»
 ДКУСП «Докшицкая ПМК-52»

Имеется гостиница «Докшицы».

Транспорт 
Через город проходит республиканская дорога  (Логойск — Глубокое — граница Латвии),  (Ушачи — Вилейка) и  (Богушевск (от М8) — Лепель — Мядель). Имеется регулярное автобусное сообщение с Минском, Витебском и другими городами Беларуси.

Достопримечательности 
 Православная Покровская церковь (1903), в том числе брама (нач. XX в.)
 Православная церковь св. Иоанна Богослова (1863) — деревянное здание
 Мельница (1920-е гг.)
 Мечеть (1925) — деревянное здание
 Пекарня (XVIII в.)
 Усадьба Микульских (XIX в.)
 Католическая Троицкая церковь (1994)
 Кладбище польских солдат (1920)
 Еврейское кладбище
 Татарское кладбище

Галерея

Города-побратимы 
  Балви (Латвия)
  Дмитриев (Россия)

См. также 
 Гетто в Докшицах

Примечания

Ссылки 
 Докшицы на Глобус TUT.by 

Города Витебской области
Населённые пункты Докшицкого района
Районные центры Витебской области